Valakiska kan syfta på:
Valakiska – tidigare namn på ett romanskt språk, se rumänska
Turkisk-valakiska kriget – de osmanska kampanjerna mot Valakiet 1442-1476

Se även  

 Vlachiska